Into (Enthusiasm) () — четвёртый студийный альбом финской рок-группы The Rasmus, выпущенный 29 октября 2001 года и первый альбом, выпущенный с обновлённым названием группы The Rasmus.

Были выпущены четыре сингла с альбома «F-F-F-Falling», «Chill», «Madness» и «Heartbreaker/Days», на две первые из которых были сняты видеоклипы. Из-за смены названия у группы, многие фанаты ошибочно считают первым альбомом именно Into у The Rasmus.

Альбом был награждён двойной платиной в Финляндии и стал первым альбомом The Rasmus, выпущенным в других странах Европы, таких как Франция и Испания.

Об альбоме 
Into был выпущен 29 октября 2001 года при поддержке звукозаписывающей компании Playground Music. 
Это первый студийный альбом группы с новым музыкантом — Аки Хакала, который заменил Янне Хейсканена в 1999 году на ударных. 
Альбом получил четыре награды EMMA в 2002 году: в номинациях «Лучшая группа», «Лучший альбом», «Лучший поп-/рок-альбом», «Лучшая песня» («F-F-F-Falling»). Этот альбом группы был первым выпущен в европейский странах, таких как Франция, Испания. 20 февраля 2007 года альбом Into был впервые выпущен в Соединённых Штатах лейблом .

Музыкальный стиль 
С Into The Rasmus продолжают отходить от звучания фанк-рока, которого можно услышать в их ранних альбомах. Атмосфера альбома более меланхоличное, чем у предыдущего альбома Hell of a Tester, а также в Into синтезаторы играют более заметную роль.

Список композиций

Чарты и сертификации 
Недельные чарты

Сертификации

Участники записи 
 The Rasmus
 Лаури Юлёнен — вокал
 Паули Рантасалми — гитара
 Ээро Хейнонен — бас-гитара
 Аки Хакала — ударные
 Дополнительный персонал
 Йорген Ингестрем — струны
 Майкл Норд, Мартин Хансен — производство, запись, музыкальное программирование, клавишные
 Лейф Алланссон — микширование
 Клас Перссон — мастеринг
 Хенрик Уолс — макет издания
 Жанетт Фреденбург, Ларс Тенгрот — фотография

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Into на Playground Music.
 .

Рок-альбомы
Альбомы 2001 года
Альбомы The Rasmus
Альбомы альтернативного рока